La commune de Varbla () est une municipalité rurale estonienne du Pärnumaa qui s’étend sur .
Sa population est de  habitants(01.01.2012).

Municipalité 
La commune comprend 40 villages :

Villages
Allika, Aruküla, Helmküla, Haapsi, Hõbesalu, Kadaka, Kanamardi, Kidise, Kilgi, Koeri, Korju, Kulli, Käru, Maade, Matsi, Mereäärse, Muriste, Mõtsu, Mäliküla, Nõmme, Paadrema, Paatsalu, Piha, Raespa, Raheste, Rannaküla, Rauksi, Rädi, Saare, Saulepi, Selja, Sookalda, Tamba, Tiilima, Tõusi, Täpsi, Vaiste, Varbla, Õhu, Ännikse.

Voir aussi

Liens internes
Communes d'Estonie

Liens externes

   Site de la commune de Varbla

Références

 

Varbla